Desa Jatikuwung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatikuwung (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 110,83), Jawa Tengah, 
 Desa Jatikuwung (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 111,03), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar